Penfentenyo peut faire référence à :
 Famille de Penfentenyo, famille bretonne de la noblesse française, connue en particulier par :
 Achille Guy Marie de Penfentenyo (1766-1835), capitaine de vaisseau, gouverneur de l'île Bourbon ;
 Auguste de Penfentenyo (1837-1906), contre-amiral ;
 Hervé de Penfentenyo (1879-1970), vice-amiral d'escadre ;
 Alain de Penfentenyo de Kervéréguin (1921-1946), enseigne de vaisseau, tué au combat en Indochine.